Rabinowitsch, auch Rabinovitch, Rabinovich, Rabinowich oder Rabinowitch ist ein jüdischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Adolf Josifowitsch Rabinowitsch (1893–1942), ukrainisch-russischer Chemiker und Hochschullehrer
 Alexander Rabinowitch (* 1934), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Alexander Rabinowitsch (* 1945), russischer Komponist und Pianist
 Alexander Rabinovich (* 1978), israelisch-kanadischer Schachspieler
 Astrit Rabinowitsch (* 1953), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Benton Seymour Rabinovitch (1919–2014), kanadischer Physikochemiker
 Daniel Rabinovich († 2015), argentinisch-spanischer Schauspieler, Humorist und Musiker
 David Rabinowitch (* 1943), kanadischer Bildender Künstler
 Dina Rabinovitch (1963–2007), britische Schriftstellerin
 Eugene Rabinowitch (1901–1973), US-amerikanischer Biophysiker
 Fanny Rabinovich (1922–2008), polnisch-mexikanische Künstlerin
Georg oder Juri Rabinowitsch, früherer Name des Physikers und Mathematikers George Rainich
 Gregor Rabinovitch (1884–1958), russisch-schweizerischer Karikaturist und Grafiker
 Gregor Rabinowitsch (1887–1953), russischer Filmproduzent
 Ilja Leontjewitsch Rabinowitsch (1891–1942), russisch-sowjetischer Schachmeister
 Isa Hesse-Rabinovitch (1917–2003), Schweizer Grafikerin, Fotografin und Filmemacherin

 Itamar Rabinovich (* 1942), israelischer Gastprofessor an der Kennedy School of Government der Harvard University
 Julya Rabinowich (* 1970), österreichische Schriftstellerin, Dramatikerin, Malerin und Simultandolmetscherin
 Lydia Rabinowitsch-Kempner (1871–1935), deutsch-russische Mikrobiologin
 Nachum Elieser Rabinovitch (1928–2020), israelischer Rabbiner
 Royden Rabinowitch (* 1943), kanadisch-belgischer Bildhauer und Zeichner
 Sara Rabinowitsch (1880–?), russische Volkswirtin und politische Aktivistin
 Schalom Yakov Rabinowitsch (1859–1916), russischer Schriftsteller, Pseudonym Scholem Alejchem
 Shmuel Rabinovitch (* 1970), israelischer Rabbiner

Siehe auch:
 Rabinovici
 Rabinowitz
 Rabbinowicz

en:Rabinowitz
fr:Rabinowitz